L'ispettore Gadget – media franchise
 Ispettore Gadget – personaggio proveniente dall'omonimo media franchise
 L'ispettore Gadget – serie animata degli anni ottanta tratta dall'omonimo media franchise
 L'ispettore Gadget – serie animata degli anni duemiladieci tratta dall'omonimo media franchise

Pagine correlate 
 Gadget (disambigua)
 Inspector Gadget